Scheidenbach ist ein geographischer Name:

Ortsteil und Orte:
 Scheidenbach (Sohland an der Spree), vom 19. Jahrhundert bis 2011 Ortsteil der Gemeinden erst Wendischsohland, später Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen, inzwischen aufgehoben
 Altscheidenbach, Ort im früheren Ortsteil Scheidenbach von Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neuscheidenbach, Ort im früheren Ortsteil Scheidenbach von Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen

Gewässer:
 Scheidenbach, Unterlauf der Kaltbach (Spree), linker Zufluss der Spree nach Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Scheidenbach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs (linker Oberlauf des Waltenhofener Bachs, zur Iller) bei Helen, Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Gescheidenbach oder G'scheidenbach, rechter Zufluss der Kleinen Deffernik (zum Großen Regen) bei Regenhütte, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Scheidbach
 Scheidebach